Olof Lundgren (ur. 8 października 1997) – szwedzki skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2016). Wielokrotny medalista mistrzostw Szwecji w skokach narciarskich.

Życiorys 
Pochodzący z Örnsköldsvik Lundgren zaczął uprawiać skoki narciarskie w wieku 5 lat, rozpoczynając treningi w kompleksie Paradiskullen. Początkowo reprezentował miejscowy klub IF Friska Viljor, a w późniejszym czasie został zawodnikiem Holmens IF z Falun. W wieku 15 lat przeniósł się do norweskiego Trondheim, gdzie przez 4 lata uczył się w szkole sportowej o profilu skoków narciarskich, trenując w miejscowym klubie Trønderhopp.

W marcu 2012 w Lahti wystąpił w zawodach FIS Youth Cup, zajmując 17. miejsce, tuż za Mariusem Lindvikiem. W grudniu 2014 w Notodden zadebiutował w FIS Cupie, dwukrotnie plasując się na 56. pozycji. W zawodach tej rangi w latach 2014–2018 wystąpił dziewięć razy (tylko w konkursach rozgrywanych w Norwegii i Szwecji), ani razu nie zajmując lokaty w czołowej „pięćdziesiątce”. W lutym 2016 w Râșnovie wziął udział w mistrzostwach świata juniorów, plasując się na 60. pozycji (wyprzedził czterech sklasyfikowanych rywali: Lee Ju-chana, Artura Sarkisianiego, Cho Sung-woo i Dominika Ďurčo). W tym samym miesiącu pełnił również rolę przedskoczka podczas zawodów Pucharu Świata w Trondheim.

Lundgren wielokrotnie stawał na podium mistrzostw Szwecji. W zimowych mistrzostwach kraju indywidualnie zdobył srebrne medale na skoczni normalnej w 2016 i obiekcie dużym w 2018, a także brąz na skoczni normalnej w 2018. Z kolei w letnim czempionacie w zmaganiach indywidualnych na skoczni normalnej zdobył złoto w 2020, srebro w 2015 i brąz w 2017. Wielokrotnie zdobywał również medale w rywalizacji drużynowej

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty O. Lundgrena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997